Ларшам () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Ларшам () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн